

Parc des Princes, quartier de la commune d'Auderghem.

Parc des Princes (Parque de los Príncipes en espagnol), parc de la ville de Séville.

Parc des Princes, quartier de Boulogne-Billancourt ;
 Parc des Princes, célèbre stade parisien qui doit son nom au quartier homonyme de Boulogne-Billancourt, près duquel il est situé depuis 1897.
 Parc des Princes d'Iracoubo en Guyane

Par extension
 Étape du Tour de France au Parc des Princes ;
 Parc des Princes 1993 et Parc des Princes 2003, deux concerts de Johnny Hallyday.

Peinture
 Le Parc des Princes (Staël), tableau de Nicolas de Staël peint en 1952